Classon steht für
David G. Classon (1870–1930), US-amerikanischer Politiker
Krister Classon (* 1955), schwedischer Schauspieler

Siehe auch:
 Classen
 Clason
 Glasson
 Klassohn